Лос Позос Вијехос има више значења:

 Лос Позос Вијехос (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Позос Вијехос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику